

Patronyme 

 Alfons Ghesquière (1909-1978), coureur cycliste belge ;
 Anne Ghesquière, née en 1971, auteure et éditrice française ;
 Ferdinand Ghesquière (1933-2021), homme politique belge ;
 Gaëlle Ghesquière, photographe française ;
 Henri Ghesquière (1863-1918), homme politique français ;
 Hervé Ghesquière, (1963-2017), journaliste français, enlevé le  et libéré le  ;
 Joseph Ghesquière (1731-1802), jésuite, numismate et érudit belge.
 Nicolas Ghesquière, né en 1971, styliste français ;
 Oliver Ghesquière, président du Groupe Ermewa ;
 Régis Ghesquière (1949-2015), décathlonien belge ;
 Virginie Ghesquière (1767-1866), soldat qui s'enrôla dans l'armée napoléonienne.
Patronyme belge